Heaven or Hell (с англ. Рай или Ад) — дебютный студийный альбом американского рэпера и певца Don Toliver. Он был выпущен 13 марта 2020 года через лейбл Cactus Jack Records и Atlantic Records. Альбом содержит гостевые участия от Трэвиса Скотта, Kaash Paige, Quavo, Offset и Sheck Wes.

Анонс 
10 марта 2020 года Don Toliver анонсировал Heaven or Hell в социальных сетях. Обложку нарисовал Мэттью МакКормик.

Синглы 
29 мая 2019 года у Toliver вышел сингл «No Idea», он был выпущен вместе с музыкальным видео. 13 декабря вышел второй сингл «Can’t Feel My Legs», тоже вместе с музыкальным видео. 27 декабря Toliver выпустил третий и последний сингл «Had Enough» при участии Quavo и Offset.

Коммерческие показатели 
Heaven or Hell дебютировал под номером 7 Billboard 200 вместе с 44,000 единиц, эквивалентных альбомов. Это первый релиз Don Toliver в чарте.

Список композиций 
Адаптировано под Tidal.

Заметки
  сопродюсер
  дополнительный продюсер
  неуказанный сопродюсер
  неуказанный дополнительный сопродюсер
 «Heaven or Hell» был выпущен как «Heaven or Hell Intro».

Участники записи 
Адаптировано под Tidal.

Музыканты
 Nkenge 1x — дополнительное пианино 

Технический персонал
 Jimmy Cash — запись , микширование , миксинг 
 Трэвис Скотт — запись 
 Zach Steele — запись 
 Trevor Coulter — запись , инжинеринг 
 Nate Alford — запись 
 Colton Eatmon — инжинеринг 
 Sage Skolfield — микширование 
 Sean Solymar — миксинг 
 Mike Dean — миксинг , мастеринг

Чарты

Примечания 

Альбомы Don Toliver
Альбомы, спродюсированные TM88